Laarzen in de nacht (originele titel: The Man in the High Castle), een sciencefictionroman uit 1962
 The Man in the High Castle (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie, gebaseerd op bovenstaand boek